Pacto Ibérico puede referirse a:

 Pacto Ibérico (1942): tratado de amistad firmado entre España y Portugal.
 Pacto Ibérico (2007): pacto entre España, tres comunidades autónomas de ese país y Portugal para evitar la extinción del lince ibérico.